dans le comté du Lancashire ;
 
 Westby dans l'État du Montana ;
 Westby dans l'État du Wisconsin.